Bekas bezeichnet:

 Bekas (Film), ein Spielfilm von 2012
 SZD-35 Bekas, ein Schulsegelflugzeug des polnischen Herstellers SZD Bielsko 
 Lilienthal Bekas, ein ukrainisches Ultraleichtflugzeug
 „Bekas“ (Waffe) („Бекас“), russische Vorderschaftrepetierflinte
 VPO-201 „Bekas Avto“ (ВПО-201 „Бекас Авто“), russische halbautomatische Flinte

Bekas ist der Familienname folgender Personen:

 Gerasimos Bekas (* 1987), Schriftsteller und Dramatiker
 Sherko Bekas (1940–2013), irakisch-kurdischer Dichter

Siehe auch:

 Bekas Rock
 Békás, ungarische Gemeinde im Kreis Pápa im Komitat Veszprém
 Bicaz (Begriffsklärung)